Кліар Енерджі () — українська енергетична компанія. Функціонує з 2015 року. Основною діяльністю є будівництво та експлуатація електростанцій на біомасі, біогазі, вітрі та сонці.

Історія 
Компанія Кліар Енерджі була заснована у липні 2015 року. Співзасновник та генеральний директор – Андрій Гріненко. Виконавчий директор компанії – Сергій Савчук.

7 липня 2016 року Кліар Енерджі отримала “зелений” тариф на електричну енергію терміном на 14 років.

У 2017 році Кліар Енерджі розпочала діяльність з управління сміттєзвалищними полігонами та з дегазації полігонів твердих побутових відходів.

Флагманським проектом в напрямку Waste Management для компанії став одеський полігон Дальницькі кар’єри.

Станом на листопад 2020 року компанія побудувала і експлуатує 19 об'єктів.

Див. також 
 Відновлювана енергетика України

Примітки 
Підприємства, засновані 2015
Електроенергетичні підприємства України
Засновані в Україні 2015